Ottbergen ist der Name von Ortschaften:

 Ottbergen (Höxter), Ortsteil der Stadt Höxter, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Ottbergen (Schellerten), Ortsteil von Schellerten, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Ottenberg
 Ottenburg
 Ottoberg